Klekotowo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Klekotowo (Siemiatycze), Dorf in der Gmina Siemiatycze im Powiat Siemiatycki, Woiwodschaft Podlachien
 Klekotowo (Stawiguda), Dorf in der Gmina Stawiguda im Powiat Olsztyński,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Klein Plautzig, Kreis Allenstein, Ostpreußen